Тигран Авинян (, 28 февраля 1989, Ереван, Армянская ССР, СССР — армянский политический деятель, вице-премьер Армении(11 мая 2018 года-2 августа, 2021). Вице-мэр Еревана.

Окончил факультет прикладной математики Российско-армянского университета в 2009 году. В 2014 году с отличием окончил Лондонский университет королевы Марии по специальности математическое моделирование в экономике. В 2010—2011 годах руководил компанией по установке оросительных систем и ландшафтному дизайну «Иригейт». С 2014 года руководит компанией по программному обеспечению «Сайбер Вижн». Соосновал партию «Гражданский договор». В 2017 году избран членом совета старейшин Еревана от блока Елк. В 2018-2021 был вице-премьером Республики Армения. 23-го сентября 2022 решением Совета старейшин Еревана назначен вице-мэром Еревана.

Источники 
https://web.archive.org/web/20181207051659/http://www.primeminister.am/ru/deputy-pm-1

http://news.am/rus/news/450800.html 

Родившиеся в Ереване
Политики Армении
Предприниматели Армении
Выпускники Российско-армянского университета